Lautaret peut désigner :
 le col du Lautaret, un col alpin de France, dans les Hautes-Alpes ;
 le col du Lautaret, un col alpin de France, en Isère ;
 le jardin botanique du col du Lautaret, un jardin alpin de France ;
 le glacier du Lautaret, un glacier de France situé dans le massif des Écrins ;
 le glacier supérieur du Lautaret, un glacier de France situé dans le massif des Écrins ;
 le Lautaret, un hameau de la commune d'Ubaye-Serre-Ponçon dans les Alpes-de-Haute-Provence, en France.

Voir aussi 
 la pointe de l'Autaret, un sommet franco-italien des Alpes grées
 la tête de l'Autaret, un sommet franco-italien du massif de Chambeyron